Nick Sirota (né le  à Beaver Dam, dans l'État du Wisconsin aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Joueur des ligues mineures nord-américaine depuis la saison 2008-2009, il met un terme à sa carrière professionnelle en 2014, après un court crochet en Norvège, avant de terminer la saison en ECHL.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || Blackhawks de Central Texas ||  ||55 ||28 ||12 ||40 ||65 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Rögle BK -20 ans || SuperElit ||36 ||16 ||8 ||24 ||40 ||3 ||5 ||0 ||5 ||0
|-
|2004-2005 || Saints de Spruce Grove || LHJA ||64 ||23 ||26 ||49 ||73 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Wildcats de Northern Michigan || CCHA ||20 ||5 ||2 ||7 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Wildcats de Northern Michigan || CCHA ||41 ||10 ||10 ||20 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Wildcats de Northern Michigan || CCHA ||43 ||18 ||18 ||36 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Wildcats de Northern Michigan || CCHA ||41 ||12 ||15 ||27 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-      
|2008-2009 || Steelheads de l'Idaho || ECHL ||3 ||1 ||2 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || Mavericks du Missouri || LCH ||62 ||19 ||26 ||45 ||31 ||6 ||3 ||2 ||5 ||4
|-
|2010-2011 || Mavericks du Missouri || LCH ||66 ||26 ||35 ||61 ||50 ||9 ||6 ||2 ||8 ||22 
|-
|2011-2012 || Wings de Kalamazoo || ECHL ||60 ||22 ||23 ||45 ||32 ||14 ||7 ||6 ||13 ||19
|-
|2012-2013 || Wings de Kalamazoo || ECHL ||69 ||22 ||19 ||41 ||95 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2013-2014 || Frisk Tigers || GET ligaen ||26 ||3 ||19 ||22 ||55 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Wings de Kalamazoo || ECHL ||42 ||13 ||17 ||30 ||75 ||5 ||1 ||1 ||2 ||16

|174||58||61||119||206||19||8||7||15||35

|127||45||61||106||81||15||9||4||13||26

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en janvier 1984
Naissance dans le comté de Dodge (Wisconsin)
Joueur américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Wildcats de Northern Michigan
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Joueur des Mavericks du Missouri
Joueur des Wings de Kalamazoo (ECHL)
Joueur des Frisk Tigers